Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1995 avgjordes i Voss i Norge under perioden 16-21 mars 1995 och var det fjortonde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1995 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1994/1995
Internationella sportevenemang i Norge
1995 i Norge
Alpin skidsport i Norge
1995